Le nom Joe Matte peut faire référence à :
 Joe Matte (né en 1893, décédé en 1961), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Joe Matte (né en 1909, décédé en 1988), un joueur de hockey sur glace canadien.

Voir aussi